Der Federation Cup 1965 (ab 1995 Fed Cup) war die 3. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 15. bis 18. Januar im Kooyong Lawn Tennis Club in Melbourne, Australien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und den Vereinigten Staaten gegenüber, das Australien mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Australien – Vereinigte Staaten

Weblinks 
 Fed Cup 1965

1965
Tennisturnier in Melbourne
Tennisturnier 1965
Sport (Stonnington City)